European Masters – competizione di snooker
Omega European Masters – torneo di golf